RST steht als Abkürzung für:
 reStructuredText, eine Auszeichnungssprache
 Rhetorical Structure Theory, eine Theorie zur Darstellung der rhetorischen Struktur in Texten
 Rochester International Airport im US-Bundesstaat Minnesota (IATA-Code)
 Radio RST, deutscher Lokalradiosender
 Running Status Table, eine Tabelle im DVB-Signal, siehe DVB-SI
 Rytų skirstomieji tinklai, litauisches Energieversorgungsunternehmen
 RST Rostock System-Technik, deutscher Luftfahrttechnik-Zulieferer, siehe Airbus #Rostock
 Code zur Beurteilung von Funkaussendungen, siehe RST-System
 Intel Rapid Storage Technology, eine SATA-Festplatten-Verwaltungstechnologie
 Regionalstelle, eine Einrichtung des Technischen Hilfswerks, siehe Technisches Hilfswerk#THW-Regionalstellen
 Powiat Stalowowolski in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen (Kfz-Kennzeichen)

R, S und T steht für:
 Bei Dreiphasen-Wechselstrom oder Drehstrom die veraltete Kennzeichnung der Außen- oder Phasenleiter, ersetzt durch L1, L2 und L3.

Abkürzung